El término Lignières puede referirse a:

Lignières, comuna francesa del departamento de Aube.
Lignières, antigua comuna francesa del departamento de Charente.
Lignières, comuna francesa del departamento de Cher.
Lignières, comuna francesa del departamento de Loir y Cher.
Lignières, comuna francesa del departamento de Somme.
Lignières, comuna suiza del cantón de Neuchâtel.
Lignières, localidad de la comuna belga de Marche-en-Famenne.

Nombres compuestos
Lignières-Châtelain, comuna francesa del departamento de Somme.
Lignières-de-Touraine, comuna francesa del departamento de Indre-et-Loire.
Lignières-en-Vimeu, comuna francesa del departamento de Somme.
Lignières-la-Carelle, comuna francesa del departamento de Sarthe.
Lignières-Orgères, comuna francesa del departamento de Mayenne.
Lignières-Sonneville, comuna francesa del departamento de Charente.
Lignières-sur-Aire, comuna francesa del departamento de Meuse.